Aşk-ı Memnu bezeichnet:

 Aşk-ı Memnû (Roman), Roman von Halid Ziya Uşaklıgil
 Aşk-ı Memnu (Fernsehserie), türkische Fernsehserie 2008–2010 (nach dem Roman)